Luba puede hacer referencia a:

 Luba, municipio de la provincia de Abra (Filipinas).
 Luba, ciudad de Guinea Ecuatorial.
 Los luba, etnia del sudeste de la República del Congo.
 Imperio luba, antiguo Estado centroafricano, fundado por la etnia luba.
 Luba Shumeyko (n. 1982), modelo y fotógrafa ucraniana.
 LubaTV, youtuber brasileño.